Cedar Creek ist der Name folgender 

Orte:

in Australien:
 Cedar Creek (New South Wales)
 Cedar Creek (Queensland)
 Cedar Creek (Western Australia)

in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Creek (Delaware)
Cedar Creek (Kalifornien)
 Cedar Creek (Missouri)
 Cedar Creek (Nebraska)
 Cedar Creek (Texas)
 Cedar Creek (Wisconsin), im Washington County

Fließgewässer:

in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Creek (Alabama)
 Cedar Creek (Arkansas)
 Cedar Creek (South Fork Eel River), Kalifornien
 Cedar Creek (San Diego County), Kalifornien
 Cedar Creek (Connecticut)
 Cedar Creek (Georgia)
 Cedar Creek (Illinois)
 Cedar Creek (Indiana)
 Cedar Creek (Kentucky)
 Cedar Creek (Michigan)
 Cedar Creek (Barnegat Bay), New Jersey
 Cedar Creek (Delaware Bay), New Jersey
 Cedar Creek (North Dakota)
 Cedar Creek (Trinity River), Texas
 Cedar Creek (James River), Virginia
 Cedar Creek (North Fork Shenandoah River), Virginia
 Cedar Creek (Milwaukee River), Wisconsin

in Kanada:
 Cedar Creek (British Columbia)
 Cedar Creek (Ontario)

in Australien:
 Cedar Creek (Alice River), Nebenfluss des Alice River (Barcoo River) in Queensland

Cedar Creek  steht für:
 Cedar Creek Reservoir (Alabama)
 Cedar Creek Reservoir (Texas)
 Cedar Creek Canyon (Indiana)
 Cedar Creek Lake
 Cedar Creek Ecosystem Science Reserve
 Cedar Creek Mine Ride, Achterbahn in Ohio

im NRHP gelistete Objekte:
 Cedar Creek and Belle Grove National Historical Park, in Middletown, Virginia, ID-Nr. 04000273
 Cedar Creek Battlefield and Belle Grove, in Middletown, Virginia, ID-Nr. 69000243
 Cedar Creek District, in Carnegie, Oklahoma, ID-Nr. 75001577
 Cedar Creek Grist Mill, in Woodland, Washington, ID-Nr. 75001844
 Cedar Creek Meetinghouse Archeological Site, in Montpelier, Virginia, ID-Nr. 87000605

Siehe auch:
 Cedar Creek Township
 Cedar Creek Bridge
 Big Cedar Creek